Příjmení Kaberle má více nositelů:

 František Kaberle (1951) – československý hokejista, otec Františka a Tomáše
 František Kaberle (1973) – český hokejista, bratr Tomáše a syn Františka staršího
 Tomáš Kaberle (1978) – český hokejista, bratr Františka (* 1973) a syn Františka staršího (* 1951)